Хигасияма 

 Персоны 
 Хигасияма (фамилия) — японская фамилия
 Хигасияма, Кайи (1908 – 1999) — японский писатель и художник 
 Хигасияма, Тиэко (1890–1980) — японская актриса театра, кино и телевидения
 Император Хигасияма — император Японии; годы правления — 1687—1709

 Топонимы 
 Хигасияма-ку — район Киото

 Другое 
 Хигасияма (линия) — линия поездов в Нагое
 Культура Хигасияма — японская культура середины XVI века